Клуб Геннадия Красницкого — символический клуб футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов в узбекском футболе. Клуб назван именем футболиста, первым из узбекистанских футболистов преодолевшего рубеж в 100 забитых мячей в чемпионате и кубке бывшего СССР.

Инициатором создания Клуба имени Красницкого стал известный узбекистанский журналист Владимир Сафаров, который в марте 1992 года на страницах республиканской прессы обратился к футбольной общественности с предложением о создании данного рейтинга лучших бомбардиров Узбекистана.

Клуб основан Федерацией футбола Узбекистана в августе 2012 года, в память о Геннадие Красницком, известном футболисте ташкентского Пахтакора.

Члены клуба

Примечания

Литература 
 Владимир Сафаров: «Геннадий Красницкий: Жизнь в футболе. Талант особого рода» — Ташкент. — 2000 и в 2010 году (переиздана). — стр. 150 
 Владимир Сафаров: «Форварды Узбекистана». — Ташкент. — 2017. — «Клуб Геннадия Красницкого» на стр. 49—52

Публикации 
 Владимир Сафаров: «Нужен бомбардирам новый клуб!» // еженедельник «Спорт»  № 12 (5871) — Ташкент — 1992 
 Виктор Хохлюк: «Клуб Геннадия Красницкого: Бакаев, Шацких, шквырин и другие» // еженедельник «InterFutbol» № 41 (612), декабрь 2020. — с. 12-14 
 Виктор Хохлюк: «Клуб Геннадия Красницкого: Плюс девять бомбардиров и голевые дополнения 16 снайперам» // еженедельник «InterFutbol» № 42 (613), декабрь 2020. — с. 11-13

Ссылки 
 «Бомбардиры: Кто разменяет сотню?», December 2008 
 «List of Topscorers top division of Uzbek football 1992 — 2007» 
 «Сборная команда бомбардиров»
 Владимир Сафаров: «Внесём ясность» 

Футбол в Узбекистане